Le Collaro Show est une émission de télévision humoristique française animée par Stéphane Collaro.  Celle-ci était diffusée sur Antenne 2, d'abord le samedi soir en seconde partie de soirée d'octobre à décembre 1979, puis en 1980 le mercredi soir en première partie de soirée (une fois par mois) et ce, entre le  et le . 

L'émission était animée par Stéphane Collaro avec Roland Magdane, Philippe Bruneau, Martin Lamotte, Guy Montagné, Jean Roucas, Claire Nadeau, Sonia Vareuil, Pier Cousin, Alain Scoff, Michel Saillard, Frédéric Bodson, et d'autres.

Articles connexes
Cocoricocoboy
Collaricocoshow

Émission de télévision produite en France
Émission de télévision humoristique
Émission diffusée sur Antenne 2
Émission de télévision créée en 1979
Émission de télévision disparue en 1981